Заречный — посёлок в Смоленском районе Алтайского края. Входит в состав Линёвского сельсовета.

География 
Расположен на левом берегу реки Песчаная, в 5 км к юго-западу от центра поселения — посёлка Линёвский.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)